Ставропольский государственный педагогический институт — высшее учебное заведение в Ставрополе:

 Ставропольский государственный педагогический институт (создан в 1930) — прежнее название Ставропольского государственного университета (в настоящее время включён в состав Северо-Кавказского федерального университета;
 Ставропольский государственный педагогический институт (создан в 1967) — ВУЗ в Ставрополе.